Донецкая республика — неофициальное название ДКСР.
 Донецкая  Народная Республика — террористическое квазигосударственное образование, признанное РФ, КНДР, Сирией и другими квазигосударственными образовниями, такими как ЛНР, установленное полевыми командирами и пророссийскими политическими лидерами сепаратистов на оккупированной РФ территории отдельных районов Донецкой области Украины.
 «Донецкая республика» — террористическая организация пророссийского сепаратистского толка на территории Украины.